Prins (prince) est un patronyme d'origine néerlandaise porté par :  
Co Prins (1938–1987), footballeur néerlandais
Kitty Prins (1930-2000), chanteuse de country américaine
Laurens Prins , boucanier néerlandais
Lucienne Prins (1845- 1915) militante républicaine et communarde
Lodewijk Prins (1913–1999), joueur d'échecs néerlandais
Annemarie Prins, actrice néerlandaise
Pierre Prins, (1838-1913), peintre, graveur et sculpteur français
Pierre Prins , (1870-1945) explorateur et administrateur colonial français, fils du précédent
Elisabeth Prins (1910-1991), décoratrice, ensemblière et enseignante belge

Cinéma 
 Prins, film néerlandais de Sam de Jong sorti en 2015.